

Барнард — місто, штат Канзас
 Барнард — місто, штат Міссурі
 Барнард — місто, штат Вермонт

Інше
 Замок Барнард